Tom Clancy's Splinter Cell (computerspelserie), een computerspelserie van Ubisoft
Tom Clancy's Splinter Cell (computerspel), het eerste spel in de Splinter Cell-serie